Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute du 20 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Brighton
Sport en Angleterre en 1992
Tennis en octobre 1992